Турбуреа има више значења:

 Турбуреа (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Турбуреа (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Турбуреа (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Турбуреа (Горж), општина у округу Горж у Румунији